La Población puede referirse a:

La Población, localidad de Argentina;
La Población, localidad del municipio cántabro de Campoo de Yuso, en España;
Lapoblación, municipio compuesto de Navarra, en España; o a
La Población, álbum del cantautor chileno Víctor Jara.